MPCI bezeichnet:
Mini PCI, das Miniaturformat des Peripheral Component Interconnect Bus
Patriotic Movement of Côte d'Ivoire, eine ivorische Rebellengruppe

Abkürzung